34-й Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 25 по 28 августа 2005 года в Загребе (Хорватия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
| 1 || align=left |  || 10 || 5 || 3 || 18
|- 
| 2 || align=left |  || 6 || 3 || 3 || 12
|-
| 3 || align=left |  || 1 || 5 || 4 || 10
|-
| 4 || align=left |  || 0 || 2 || 4 || 6
|-
| 5 || align=left |  || 2 || 2 || 1 || 5
|- 
| 6 || align=left |  || 2 || 1 || 2 || 5
|- 
| 7 || align=left |  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 8 || align=left |  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| 9 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-

| 12 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 15 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 16 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 18 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 19 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Total || 27 || 27 || 27 ||81
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2005 года 

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Загребе
Спорт в Хорватии в 2005 году
Август 2005 года
Чемпионаты мира в Хорватии